Хирота (, , ) — японская фамилия. Известные носители:

 Хирота, Иваюки — японский гребец, серебряный медалист Азиатских игр в восьмёрках с рулевым (1986).
  (род. 1970) — японский мастер боевых искусств и актёр, победитель Чемпионата мира по ушу в дисциплине цзяньшу (1991).
 Хирота, Коки (1878—1948) — японский дипломат, политик, 32-й премьер-министр Японии.
 Хирота, Мидзуто (род. 1981) — японский боец ММА.
  (род. 1947) — японская певица, лауреат премии Japan Record Awards в певческой категории (1969).
  (род. 1963) — японская киноактриса, лауреат премии Иокогамского кинофестиваля за женскую роль второго плана (1992).
 Хирота, Рюма (род. 1976) — японский конник, участник летних Олимпийских игр (2000).
  (род. 1944) — японский игрок в настольный теннис, чемпионка мира в парах и командном разряде (1967).
  (род. 1994) — японская бадминтонистка, чемпионка Японии в женских парах (2017, 2018), обладатель Кубка Убер (2018).
 Хирота, Сёдзи — японский бейсболист, серебряный медалист Азиатских игр (1998).
 Хирота, Сидзуэ (во 2-м браке — Като; 1897—2001) — японская феминистка и политик, член Палаты представителей (1946—1948) и Палаты советников (1950—1974) Парламента Японии.
  (род. 1949) — японский бейсболист и тренер, победитель Японской серии в составе клуба «Лотте Орионс» (1974).
  (1904—1990) — японский художник, чьи работы входят в частности в собрание токийского Национального музея современного искусства.
  (род. 1967) — японская бадминтонистка, чемпионка Японии в смешанных (1988, 1989) и женских (1992, 1993) парах, бронзовая медалистка Азиатских игр в командном разряде (1994).
  (род. ок. 1925) — японский бадминтонист, чемпион Японии в мужских парах (1947, 1948, 1951) и индивидуальном разряде (1951, 1952).
  — японский бодибилдер, чемпион Всемирных игр (1997) и серебряный медалист Азиатских игр (2002) в весе до 70 кг.
 Хирота, Тэцуо — японский легкоатлет и тренер, чемпион Азиатских игр по прыжкам в высоту с шестом (1966).
  (род. 1968) — японский политик, член Палаты советников (2004—2016) и Палаты представителей (с 2017) Парламента Японии.
  (род. 1984) — японская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (2004, 2008).
  (род. 1930) — японский физикохимик, лауреат Премии Нисины (1978) и Премии Бурка Королевского химического общества (1983).
 Хирота, Юки (род. 1995) — японская легкоатлетка, рекордсменка Японии в эстафете 4×800 м (с 2019).

Название
 Хирота-дзиндзя - синтоистское святилище в городе Нисиномия